Так называемая Опекунская серия, Попечители Воспитательного дома — цикл портретов попечителей московского Воспитательного дома, написанный русскими художниками, в том числе Фёдором Рокотовым и Дмитрием Левицким.

История 
Екатерина II, усилиями которой был основан Воспитательный дом, полагала необходимым награждать и сохранять в памяти потомства заслуги жертвователей и благотворителей. Иван Бецкой предлагал увековечить всех благодетелей Воспитательного дома в портретах и «представлением их в барельефах в нарочно приготовляемых для сего залах … с приложением описания их усердия к пользе человечества».

В Воспитательном доме возник музей и картинная галерея, главный зал был украшен портретами опекунов и попечителей. В неё входили живописные и скульптурные изображения Екатерины II, И. И. Бецкого, главного попечителя Дома сенатора Н. И. Маслова, опекунов и дарителей. Для выполнения заказов для Московского Воспитательного дома привлекались известные русские мастера — Рокотов, Левицкий, Козлов, Аргунов.

Их кисти принадлежали портреты П. И. Вырубова, И. Н. Тютчева, Б. Умского и князя С. В. Гагарина (первых опекунов Дома), крестьянина Н. А. Сеземова и заводчика П. А. Демидова, девицы М. Д. Кашкадамовой, архиепископа Амвросия, светлейшей ланд-графини и наследной принцессы А. И. Гессен-Гомбургской.

Большинство портретов находились в зале Совета вплоть до 1917 года.  В 1799 году коммерческое училище было переведено из Москвы в Петербург,  отдельно  от Воспитательного дома, и портрет Демидова попал в Петербург, затем был переведён в Императорский Русский музей Александра Третьего, откуда в 1930 году из Русского музея вернулся в Москву, в Государственную Третьяковскую галерею.

Портреты 
 Работы Рокотова
 Тютчев, Иван Никифорович, 1768. ГТГ
 Гагарин, Сергей Васильевич, 1768. ГРМ
 Вырубов, Петр Иванович, 1768, ГТГ

 Работы Левицкого
 Демидов, Прокофий Акинфиевич, 1773. ГТГ
 Сеземов, Никифор Артемьевич
 Умский, Богдан Васильевич, 1770, Армения

 Работы Фридриха Гартмана Баризьена
 Шубский, Яков Алексеевич, 1765, ГТГ

???
 Кашкадамова М. Д.
 архиепископ Амвросий
 принцесса Анастасия Ивановна Гессен-Гомбургская

Рокотов 
Портреты опекунов Московского Воспитательного дома — С. В. Гагарина (не позднее 1768. ГРМ), И. Н. Тютчева (1768. ГТГ) и П. И. Вырубова — написаны не позднее ноября 1768 г. Сохранилась запись в журнале Опекунского совета от 22 ноября 1768 г., в которой говорится: «Положим академику г-дину Рокотову за написание им трех опекунских портретов за каждый по сту, итого триста Рублев выдать из опекунской суммы и впредь по написании таковых выдавать за каждый по сту Рублев». В портрете Тютчева не дописан фон и не закончена работа над левой рукой, но произведение было куплено Опекунским советом и находилось в воспитательном доме вплоть до Октябрьской революции.

Левицкий 
Заказ на портрет Сеземова исходил от президента Академии художеств И. И. Бецкого. На основание Воспитательного дома откупщик ассигновал огромную сумму в 14 788 рублей. В марте 1771 года полотно было помещено в зале Совета среди других портретов опекунов и жертвователей. На обороте — надпись «Человеколюбивый Податель Села выхина поселянинъ Никифоръ Артемьевъ Сезомовъ 1770. Году». Одной рукой Сеземов держит лист, а другой указывает на него. На листе изображён Московский воспитательный дом и спеленутый безродный младенец. Здесь же приведён соответствующий текст из псалма: «Блажен, разумевай на нища и убога, в день лют избавит его Господь».

Заказ на портрет Демидова также исходил от Бецкого. Член опекунского совета Б. В. Умской писал Бецкому: «Пр. Ак. Демидова портрет иметь в Совете должны; как то сделать не знаем, да к тому ж и писать некому… Ежели бы изволили прислать, многие могли бы своё удовольствие иметь, да и тот мог быть авантажней». За первый из заказанных И. И. Бецким портретов художник получил всего 50 рублей, а за второй, Демидова — уже 400. За колоннами — здание Воспитательного дома, на строительство которого Демидов пожертвовал большие денежные суммы, основав при нём также Коммерческое училище. Правой рукой он указывает на цветущие растения и на здание Воспитательного дома, обитатели которого так же, как и цветы, нуждаются в заботе и уходе.

Прочие 

Яков Алексеевич Шубский, придворный певчий, был возведён в дворянское достоинство императрицей Елизаветой Петровной. Будучи благотворителем Московского Воспитательного дома, в январе 1765 он пожертвовал ему своё имение. В знак благодарности Совет опекунов заказал Баризьену портрет Шубского, который до 1917 находился в собрании Воспитательного дома. Впоследствии Шубский постригся в монахи и поселился в Сумском монастыре.

Примечания 

Портреты XVIII века
Картины Дмитрия Левицкого
Картины Фёдора Рокотова
Циклы картин
Московский воспитательный дом